Anders Farstad – ex calciatore norvegese
 Odin By Farstad – pattinatore di short track e pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese
 Sverre Farstad – pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese